Jovo Bosančić – ex calciatore serbo
 Miloš Bosančić – calciatore serbo
 Petar Bosančić – calciatore croato